Андрей ()— персонаж древнегреческой мифологии.

Сын Пенея, первый человек, поселившийся в области Орхомена. У Гесиода он — сын Миния.

В его честь страну назвали Андреида. Выделил Афаманту область Коронеи и Галиарта.

Был женат на Евиппе, дочери Левкона; имел сына Этеокла.

В Дельфах была установлена его статуя.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Беотии
Цари Орхомена